Krueng Beukah (Peusangan Selatan), een plaats in Indonesië
Krueng Beukah (Pantai Ceuremen), een plaats in Indonesië
Krueng Beukah (Teunom), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing